Берегуляк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Берегуляк Данило — австралійський фотограф та кореспондент українського походження.
 Берегуляк Іван — підхорунжий Легіону УСС.

Українські прізвища